Parisina bezeichnet:
 Parisina (Donizetti), eine von Gaetano Donizetti komponierte Oper, die 1833 uraufgeführt wurde
 Parisina (Mascagni), eine von Pietro Mascagni komponierte Oper, die 1913 uraufgeführt wurde
 Parisina (Gedicht), ein Gedicht von Lord Byron, das 1816 veröffentlicht wurde, und den Stoff beider Opern lieferte